Kekulé von Stradonitz bzw. Kekule von Stradonitz ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich August Kekulé von Stradonitz (1829–1896), deutscher Chemiker, siehe August Kekulé
 Johann Friedrich Kekulé von Stradonitz (1930–2009), deutscher Politiker (CDU), siehe Friedrich von Kekulé
 Reinhard Kekulé von Stradonitz (1839–1911), deutscher Klassischer Archäologe
 Stephan Kekule von Stradonitz (1863–1933), deutscher Jurist und Genealoge, siehe Stephan Kekule